Stromateus är ett släkte av fiskar. Stromateus ingår i familjen Stromateidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Stromateus